ELP2 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 18-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 826 амінокислот, а молекулярна маса — 92 500.

Задіяний у таких біологічних процесах, як транскрипція, регуляція транскрипції, альтернативний сплайсинг. 
Локалізований у цитоплазмі, ядрі.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 18

Некатегоризовані білки